Veertien schepen en een luchtmachtbasis van de Royal Navy werden genoemd naar Merlijn uit de Matière de Bretagne.

Schepen
 HMS Merlin (1579)
 HMS Merlin (1652)
 HMS Merlin (1666)
 HMS Merlin (1699)
 HMS Merlin (1744)
 HMS Merlin (1753)
 HMS Merlin (1756)
 HMS Merlin (1757)
 HMS Merlin (1780)
 HMS Merlin (1796)
 HMS Merlin (1803)
 HMS Merlin (1838)
 HMS Merlin (1871)
 HMS Merlin (1901)

Luchtmachtbasis
 HMS Merlin (luchtmachtbasis)